De Brauwer ou Debrauwer (Le brasseur, en flamand) est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Urbain De Brauwer (1940-), coureur cycliste belge.
 Paul De Brauwer (1956-), coureur cycliste belge.

 Debrauwer
 Lieven Debrauwer (né en 1969), un réalisateur belge

Patronyme flamand
Patronyme belge